

Brésil 

Caxias est une municipalité de l'État du Maranhão
Caxias do Sul est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Le duc de Caxias reçu son titre (d'abord de baron) en hommage à victoire qu'il remporta dans la cité, lors du mouvement insurrectionnel de Bahia.

Portugal 

Caxias, est une freguesia dans la municipalité d'Oeiras, située à l’ouest de Lisbonne.
Prison de Caxias, près de Lisbonne, dans la freguesia de Caxias, était célèbre durant l’Estado Novo.